Johann August Olearius ist der Name folgender Personen:

* Johann August Olearius (Theologe, 1644) (1644–1711), deutscher Theologe
 Johann August Olearius (Theologe, 1688) (1688–1746), deutscher Theologe